Okręty US Navy o nazwie USS „Indianapolis”, pochodzącej od miasta Indianapolis:
 USS „Indianapolis” (ID-3865) – statek towarowy, w służbie w latach 1918–1919.
 USS „Indianapolis” (CA-35) – ciężki krążownik, wszedł do służby w 1932, walczył w czasie II wojny światowej zatopiony w lipcu 1945. Część załogantów zginęła po zatopieniu w wyniku ataków rekinów.
 USS „Indianapolis” (SSN-697) – okręt podwodny typu Los Angeles, w służbie w latach 1980–1998.

Indianapolis